Меркуловичский сельсовет () — административная единица на территории Чечерского района Гомельской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Меркуловичи.

География

Водная система 
 Река: Чечера
 Водохранилище: Меркуловичи

История 
16 января 2019 года был упразднён посёлок Алес.

Состав 
Меркуловичский сельсовет включает 13 населённых пунктов:
 Башица — деревня
 Ботвиново — агрогородок
 Ветвица — деревня
 Зелёная Поляна — деревня
 Искра — деревня
 Красница — посёлок
 Меркуловичи — агрогородок
 Осиновка — деревня
 Первомайский — посёлок
 Причалесня — деревня
 Прогресс — деревня
 Шиловичи — деревня
 Широкое — деревня

Примечания

Ссылки 
 Чечерский райисполком

Сельсоветы Чечерского района